Василий Григорьевич Олесов () — первый председатель Камышловской уездной земской управы, каменский , , почётный гражданин Каменск-Уральского.

Биография 
Василий родился 1839 года в семье мастерового Каменского казенного завода Пермской губернии, где было 7 детей. Получил трёхкласное образование, он всю жизнь занимался самообразованием.
Известно, что лесничие Каменской дачи Дорошин, Милов и Раунер обучали Василия чертежному делу. И начиная с 1852 года они неоднократно ходатайствовали перед вышестоящим начальством о производстве Василия «ввиду ярко выраженных способностей» из мастерских детей в писцы 1-ой статьи, что дало бы возможность освободиться от крепостной заводской зависимости и вступить в «коронную службу» (государственную).

И 6 марта 1863 года мастеровой Каменского казенного завода, конный объезщик при лесничестве Василий Олесов освободился от обязательной службы при заводе и «навсегда с потомством» перевелся в разряд сельских обывателей. А в мае 1863 года уже по вольному найму приступил к обязанностям писаря в заводской конторе.

В мае 1863 года он женился на дочери диакона церкви Уткинского завода Александре Дягилевой.

Из писарей был переведён в чертежники, затем стал содержателем мелочных припасов, позднее куренным надзирателем. Переехал в Камышлов, где в мае 1870 года в Камышлове впервые избирается в уездную земскую управу. А 6 мая 1870 года был избран первым председателем Камышловской уездной земской Управы. Пермский губернатор Н. Ф. Ануревский 14 мая 1870 года за № 2285 утвердил Василия Григорьевича в должности председателя. По инициативе В. Г. Олесова в 1870—1873 годах по уезду было открыто 14 училищ, в том числе два женских — в Каменском и Талиицком заводах. 3 октября 1871 года в Камышлове была открыта женская прогимназия, на которую он пожертвовал 300 рублей собственных денег (почти два месячных оклада). В январе 1874 года освободился от выборной должности в земстве и вновь поступил счетоводом при заводских складах на Каменский завод. В 1876 году его назначили письмоводителем (старшим чиновником) заводской конторы.

В марте 1906 года был избран от мелких землевладельцев и духовенства уполномоченным в уездное собрание по выборам выборщиков в I Государственную Думу.

Умер Василий Григорьевич в 1916 году.

Вклад в науку 
В 13 лет ознакомился со Смолинскими пещерами и позднее вместе уже со своим сыном Николаем провел исследование, составив научное описание и карту-схему подземных залов и коридоров.

В 1873 году он становится действительным членом Уральского общества любителей естествознания. В мае 1874 года Василий Григорьевич организовал во дворе своего дома на берегу Каменского пруда (ул. Степана Разина, дом 1) первую городскую метеостанцию и в течение многих лет занимался наблюдениями за погодой. В 1898 году Петербургская Академия наук выбрала его корреспондентом Главной физической обсерватории «за заслуги по исследованию климата».

Василий Григорьевич исследовал уральский фольклор и в 1884 году был напечатан его «Сборник пословиц и поговорок».

Награды 
За свои достижения Василий Григорьевич был награждён:
 1889 — звание личного почётного гражданина «за неслужебные отличия» по ходатайству управителя завода А. А. Москвина горному начальнику Екатеринбургских заводов за «отличную усердную и полезную службу и в видах удержания при заводе»;
 4.03.1894 — золотая медаль от УОЛЕ «за усердие, за усердную и полезную деятельность по метеорологии»;
 1899 — памятный знак Петербургской Академии наук;
 1910 — почётный член УОЛЕ.

Публикации 
 Олесов В. Г. Сборник пословиц и поговорок, записанных в Камышловском уезде Пермской губернии  — Екатеринбург: Тип. А. П. Мерной и Е. К. Краевой, 1884. — 26 с.;
 Олесов В. Г. Затмение 7 августа 1887 года // Екатеринбургские ведомости, 23 августа 1887 года;
 Олесов В. Г. Результаты метеорологических наблюдений в Каменском заводе Пермской губернии за 18 лет (1874—1891)//Пермский край: Сб. сведений о Перм. губ./под ред. Смышляева — изд. Перм. губ. стат. ком. Т. 1 — Пермь, 1892. — 274 с.;
 Олесов В. Г. Смолинские пещеры  // Записки УОЛЕ, том XV, выпуск 1, 1895.

Примечания 

Географы Российской империи
Члены УОЛЕ